Oficina Europea de Patents, organisme encarregat de la concessió de patents vàlides a 32 països d'Europa
 Observatori Europeu del Plurilingüisme, associació d'àmbit europeu per a la difusió del plurilingüisme